Доньшино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Доньшино — село в Белинском районе Пензенской области.
 Доньшино — деревня в Палкинском районе Псковской области.